Proprium kan syfta på:

Proprium (liturgi) – en del i en gudstjänstordning
Proprium – ålderdomlig beteckning för en enskild entitet, se egennamn